Чернівці — місто, обласний центр Чернівецької області
 Чернівці — тимчасова адміністративно-територіальна одиниця Габсбурзької монархії на території західної Буковини (1774—1775)
 Чернівці — селище міського типу, Вінницька область, Чернівецький район, районний центр
 Чернівці — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці, головний залізничний вокзал міста Чернівці
 «Чернівці» — міжнародний аеропорт в межах міста Чернівці
 «Чернівці» — газета Чернівецької міської ради